Арнальд – английская и шведская фамилия.

Известные носители 
 Арнальд, Джордж (1763–1841) – английский художник.
 Арнальд, Ян (род. 1963) – современный шведский писатель.

См. также 
 Арнольд
 Арнольди
 Арнолд